
Улица Фра́нча Тра́суна () — улица в Латгальском предместье города Риги, в историческом районе Дарзциемс. Начинается от стыка улиц Виеталвас и Сеску, пролегает в южном направлении и заканчивается примыканием к улице Пиедруяс (соединена пешеходной дорожкой, выезда не имеет).

Общая длина улицы составляет 450 метров. На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Разрешено двустороннее движение. Общественный транспорт по улице не курсирует.

История 
Образована в 2019 году из ответвления улицы Ницгалес, принадлежавшего бывшей улице Герсикас, проложенной в 1932 году. Названа в честь латгальского религиозного и общественного деятеля Франциса Трасуна (1864—1926). В июле 2019 г. произведено официальное изменение адресов зданий.

Преобладает малоэтажная застройка, частично сохранившаяся с 1930-х годов.

Прилегающие улицы 
Улица Франча Трасуна пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Риги по алфавиту
Улицы Дарзциемса